Гуд Хоуп има више значења:
 Гуд Хоуп (Калифорнија)
 Гуд Хоуп (Охајо)
 Гуд Хоуп (Џорџија)
 Гуд Хоуп (Алабама)
 Гуд Хоуп (Илиноис)
Оклопни крсташ Гуд Хоуп